Oude Kerk (deutsch: „Alte Kirche“) ist der Name folgender Kirchen in den Niederlanden:

 Oude Kerk (Amsterdam), Kirche in Amsterdam
 Oude Lutherse Kerk, Kirche in Amsterdam
 Oude Kerk (Delft), gotische Stadtkirche in Delft
 Oude Kerk (Ede), Kirche in Ede
 Oude Kerk (Scheveningen), Kirche in Scheveningen